Jack Campbell (né le  à Port Huron dans l'État du Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but pour les Oilers d'Edmonton dans la LNH.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2008, il débute avec le programme de développement de l'équipe des États-Unis. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le Dinamo Minsk. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au premier tour, à la  au total par les Stars de Dallas. Il passe professionnel en 2012 avec les Stars du Texas, club ferme des Stars de Dallas dans la Ligue américaine de hockey.

Le , Campbell est échangé aux Kings de Los Angeles en retour du défenseur Nick Ebert.

Le , il est cédé en compagnie de Kyle Clifford aux Maple Leafs de Toronto en retour de l'attaquant Trevor Moore, d'un choix de  tour en 2020 et d'un choix conditionnel de  tour en 2021.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe des États-Unis en sélection jeune. Il est membre des équipes championnes du monde moins de 18 ans 2009 et 2010 et junior 2010. Il est médaillé de bronze au mondial junior 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || USNTDP  || NAHL || 21 || 14 || 6 || 1 ||  || 53 || 2,52 || 90,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || USNTDP U18 ||  || 7 || 7 || 0 || 0 || 421 || 12 || 1,71 || 94 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || USNTDP  || USDP || 7 || 6 || 0 || 1 || 394 || 7 || 1,07 || || 3 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || USNTDP Juniors || USHL || 11 || 6 || 3 || 1 || 569 || 21 || 2,21 || 91,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || USNTDP U18 || USDP || 25 || 16 || 9 || 0 ||  || 54 || 2,21 || 91,3 || 3 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Spitfires de Windsor || LHO || 45 || 24 || 14 || 4 ||  || 155 || 3,80 || 88,4 || 0 || 2 || 18 || 9 || 9 ||  || 70 || 3,74 || 88,7 || 2 || 2
|-
| 2011-2012 || Spitfires de Windsor || LHO || 12 || 6 || 3 || 2 || 729 || 38 || 3,13 || 90,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 34 || 15 || 12 || 5 ||  || 116 || 3,58 || 89,2 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stars du Texas || LAH || 12 || 4 || 7 || 0 || 676 || 34 || 3,02 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Stars du Texas || LAH || 40 || 19 || 13 || 0 ||  || 93 || 2,65 || 90,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Stars de Dallas || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Stars du Texas || LAH || 16 || 12 || 2 || 0 || 966 || 24 || 1,49 || 94,2 || 4 || 2 || 4 || 2 || 1 || 237 || 10 || 2,54 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 35 || 14 || 14 || 5 ||  || 99 || 3,03 || 90,7 || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 59 || 3 || 3,03 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 7 || 5 || 2 || 0 || 417 || 12 || 1,73 || 94,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 19 || 7 || 7 || 5 ||  || 63 || 3,65 || 88,4 || 0 || 2 || 3 || 1 || 2 || 148 || 11 || 4,45 || 88 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 20 || 14 || 5 || 1 ||  || 34 || 1,68 || 94,4 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Reign d'Ontario || LAH || 52 || 31 || 15 || 6 ||  || 129 || 2,52 || 91,4 || 5 || 0 || 5 || 2 || 2 || 282 || 8 || 1,70 || 93,4 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Reign d'Ontario || LAH || 26 || 11 || 10 || 4 ||  || 70 || 2,83 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 5 || 2 || 0 || 2 || 267 || 11 || 2,47 || 92,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH || 31 || 10 || 14 || 1 ||  || 61 || 2,30 || 92,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Reign d'Ontario || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 123 || 9 || 4,38 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles || LNH || 20 || 8 || 10 || 2 ||  || 57 || 2,85 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 6 || 3 || 2 || 1 ||  || 16 || 2,63 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 22 || 17 || 3 || 2 ||  || 46 || 2,15 || 92,1 || 2 || 0 || 7 || 3 || 4 || 431 || 13 || 1,81 || 93,4 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||  || 

| 86 || 40 || 30 || 8 ||  || 197 || 2,47 || 91,8 || 4 || 0 || 7 || 3 || 4 || 431 || 13 || 1,81 || 93,4 || 1 || 0

Internationales 

|-
|2009 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || ||  || || || || 0,75 || 96,7 || ||  || align="left" |  Médaille d'or
|-
|2010 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 6 || ||  || || || || 0,83 || 96,5 || ||  || align="left" |   Médaille d'or
|-
|2010 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 3 || ||  || || || || 2,54 || 92,3 || ||  || align="left" |  Médaille d'or
|-
|2011 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 6 || ||  || || || || 1,70 || 94,1 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2012 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 5 || ||  || || || || 2,62 || 90,7 || ||  || align="left" | Septième
|-
|2015 || align="left" | || align="left" |  Championnat du monde || 2 || ||  || || || ||3,50 ||82,5  || ||  || align="left" |  Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Ligue national de hockey 
 2022 : participe au 66e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey

Championnat du monde junior 
2011 : 
 nommé dans l'équipe type des médias
 nommé meilleur gardien
 meilleur pourcentage d'arrêts
 meilleur moyenne de buts alloués

Championnat du monde moins de 18 ans 
2009 :
 meilleur pourcentage d'arrêts
 meilleur moyenne de buts alloués
2010 : 
 nommé meilleur joueur
 nommé meilleur gardien
 meilleur pourcentage d'arrêts
 meilleur moyenne de buts alloués

Notes et références 

Naissance en janvier 1992
Naissance à Port Huron
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey